Burbridge ist der Familienname folgender Personen:

 Branse Burbridge (* 1921), englischer Pilot im Zweiten Weltkrieg
 Cindy Burbridge (* 1979), US-amerikanisches Model 
 Lyle J. Burbridge (1922–2006), US-amerikanischer Tonmeister
 Oteil Burbridge (* 1967), US-amerikanischer Bassist
 Stephen Gano Burbridge (1831–1894), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Burbidge